Натуральне число 1090
 1090 рік до нашої ери
 1090 рік нашої ери